Ватнайёкюдль:

 Ватнайёкюдль — крупнейший ледник на острове Исландия.
 Ватнайёкюдль — самый большой национальный парк как на территории Исландии, так и во всей Европе.